Paul Green (1894–1981) – amerykański dramaturg
 Paul E. Green (1927–2012) – amerykański statystyk
 Paul Green (ur. 1966) – amerykański futbolista
 Paul Green (ur. 1972) – amerykański muzyk
 Paul Green (ur. 1972) – australijski rugbysta
 Paul Green (ur. 1976) – angielski krykiecista
 Paul Green (ur. 1983) – irlandzki piłkarz
 Paul Green (ur. 1987) – angielski piłkarz